Парк Металлу́ргов (иногда Новоли́пецкий парк) — парк в Левобережном округе города Липецка.

Расположен между Берёзовой улицей, улицей Адмирала Макарова, застройкой вдоль Рязанской улицы и корпусами объектом здравоохранения на улице Адмирала Макарова, 1.

В парке Металлургов расположены несколько объектов спортивного клуба «Липецкий металлург». В частности, дворец спорта «Нептун» (улица Адмирала Макарова, 1в), стрелковый комплекс, лыжная база.

2 августа 2008 года в парке после реконструкции открылся стадион физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий».

Примечания 

Сады и парки Липецка